Варнаков — русская фамилия.

Известные носители 
 Варнаков, Александр Владимирович (род. 1992) — российский баскетболист.
 Варнаков, Бронислав Александрович (род. 1934) — советский футболист.